Суффлена́йм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на схід від Парижа, 32 км на північний схід від Страсбура.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1996 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5001,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Суффленайм
 Суффленайм на сайті французького Національного інституту географії
 Суффленайм на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суффленайм на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суффленайм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суффленайм на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нижній Рейн